Gioia se poate referi la:

 Gioia dei Marsi, comună din provincia L'Aquila, regiunea Abruzzo, Italia
 Gioia del Colle, oraș din regiunea Puglia (Italia), provincia Bari, Italia
 Gioia Sannitica, comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia
 Gioia Tauro, comună din regiunea Calabria, provincia Reggio Calabria, Italia.